Hlemmur (film) - IJslandse documentaire
 Hlemmur (album) - soundtrack van bovenstaande documentaire, gecomponeerd door de band Sigur Rós